Pearson pode ser:

Aeroporto Internacional Toronto Pearson
Karl Pearson
Pearson (Geórgia)
Oliver Paynie Pearson
Lester Bowles Pearson
29458 Pearson
Charles Pearson
Coeficiente de correlação de Pearson
Pearson PLC
Pearson (série de televisão)

Desambiguação